Desa Jungsemi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jungsemi (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 110,12), Jawa Tengah, 
 Desa Jungsemi (administrativ by i Indonesien, lat -6,77, long 110,67), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar